Spey est notamment le nom de :

Hydronyme

Le fleuve Spey.
 Il a donné son nom à la région de Strathspey.
 Cette dernière région inclut la petite région de Speyside, centre de production du whisky.
 Glen Spey est une des distilleries de whisky de cette petite région.

La rivière Spey, cours d’eau du massif des Monts Tasman dans l’Île du Sud.
 La rivière Spey, cours d’eau de la région du Southland, dans l’Île du Sud.

Technique aéronautique 
 Rolls-Royce Spey, turbofan initialement développé et produit par la société britannique Rolls-Royce Limited.
 Rolls-Royce Marine Spey, turbo réacteur dérivé du précédent.